Vlietpolder (Delfland), een polder en voormalig waterschap in Delfland (Naaldwijk)
 Vlietpolder (Rijnland), een polder en voormalig waterschap in Rijnland (Woubrugge)
 Vlietpolder (Assendelft), kleine polder ingesloten door de polder Assendelft

Zie ook 
Oostvlietpolder, thans gemeente Leiden